Die Provo Premier League (offiziell nach dem Sponsor „The Gilley’s Enterprises Provo Premier League“) ist die höchste Fußballspielklasse der Turks- und Caicosinseln und wird von der TCIFA organisiert. Die Liga ist Mitglied der CONCACAF und daher bei der CFU Club Championship und der CONCACAF Champions League spielberechtigt, keine Mannschaft aus den Inseln konnte sich jedoch bisher für einen der kontinentalen Wettbewerbe qualifizieren. Keine der Mannschaften der Provo Premier League ist professionell, sämtliche Mannschaften sind Amateurvereine.

Aktuelle Saison 
An der Saison 2021/22 nehmen die folgende sechs Mannschaften teil:
 Academy Eagles
 Beaches FC
 Blue Hills FC
 Flamingo FC
 SWA Sharks FC
 Teachers FC

Meister 
Sämtliche Meister der Provo Premier League der RSSSF nach:

Meistertitel nach Anzahl

Torschützenkönige

Weblinks 
 Offizielle Facebook-Seite

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb auf den Turks- und Caicosinseln